Sanç d'Aragó (castellà d'Amposta) (Catalunya,  – segle XIV), hospitaler i castellà d'Amposta del 1328 al 1341
 Sanç d'Aragó i d'Hongria (Barcelona?, 1247 - Martos, 1275), príncep d'Aragó, fill de Jaume el Conqueridor i mercedari, bisbe de Toledo, venerat com a beat al si de l'Orde de la Mercè
 Sanç I d'Aragó i Pamplona (~1042 – 1094), Rei dels Aragonesos i dels Pamplonesos (1076 -1094)
 Sanç d'Aragó i d'Alburquerque (Medina del Campo, 1398 - 1415), fill de Ferran d'Antequera i d'Elionor d'Alburquerque, infant d'Aragó